Первое Мая— деревня в Ирбейском районе Красноярского края в составе Ирбейского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 3 километров на юго-запад от районного центра села Ирбейское.

Климат 
Климат резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и коротким тёплым летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 18,3°C (абсолютный максимум — 38°C); самого холодного (января) — −21,1°C (абсолютный минимум — −60°C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 90 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 484 мм, из которых 367 мм выпадает в период с апреля по октябрь. Снежный покров держится в течение 170 дней.

Население  
Постоянное население  391 человек в 2002 году (88% русские) ,  332 человек в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Ирбейского района